Saličeto ima više značenja:
 Saličeto (Kuneo)
 Saličeto (Parma)
 Saličeto (Pjačenca)
 Saličeto (Verčeli)